In 2013 werd het 23ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  april tot november. BATE werd kampioen.

 Het competitieformat werd gewijzigd. De clubs speelden twee keer tegen elkaar en na 22 speeldagen werden ze verdeeld over een kampioenengroep en een degradatiegroep.
 FK Brest nam een week voor de competitiestart terug de oude naam Dinamo Brest aan.

Eerste fase 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Tweede fase

Kampioenen groep

Degradatiegroep

 Degradatie play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013